Billy Goat peut désigner :
 Billy Goat, un des pseudonymes de Billy Linich (né en 1940), photographe américain, plus connuu sous le nom de Billy Name;
 Billy Goat Tavern, chaîne de tavernes américaine située à Chicago dans l'Illinois (USA);
 Malédiction de Billy Goat, superstition associée à l'équipe américaine de baseball des Cubs de Chicago;
 Billy Goat Plum, nom vernaculaire anglais de Terminalia ferdinandiana, plante de la famille des Combrétacées, originaire d'Australie.
 A Romance of Billy Goat Hill, film de Lynn Reynolds

Voir aussi 
 

Pseudonyme
Homonymie de titre